Die Operation Latchkey war eine Serie von 38 US-amerikanischen Kernwaffentests, die 1966 und 1967 auf der Nevada Test Site in Nevada durchgeführt wurde. Lediglich der Test Sterling fand in Hattiesburg, Mississippi statt.

Die einzelnen Tests der Latchkey-Serie

Weblinks 
 United States Nuclear Tests July 1945 through September 1992 (PDF; 898 kB) des U.S. Department of Energy (englisch)

Latchkey
Nye County
Geschichte von Mississippi
Ereignis 1966
Ereignis 1967
Geschichte der Vereinigten Staaten (1964–1980)
Latchkey